1057 км, 1057-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1057 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 491412.
 1057 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 587282.
 1057 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 903168.